

Filmografia parziale 
L'orso Yoghi (2010)
Amici, amanti e... (2011)
Il dittatore (2012)
Modern Family (1 episodio, 2016)

Collegamenti esterni